Šušanj, bivše naseljeno mjesto u gradu Zenici, BiH
 Šušanj (Bar, Crna Gora), naseljeno mjesto u općini Bar, Crna Gora